Mount Pleasant Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mount Pleasant Township (Scott County, Arkansas)
 Mount Pleasant Township (Searcy County, Arkansas)
 Mount Pleasant Township (Illinois)
 Mount Pleasant Township (Indiana)
 Mount Pleasant Township (Atchison County, Kansas)
 Mount Pleasant Township (Labette County, Kansas)
 Mount Pleasant Township (Minnesota)
 Mount Pleasant Township (Bates County, Missouri)
 Mount Pleasant Township (Cass County, Missouri)
 Mount Pleasant Township (Lawrence County, Missouri)
 Mount Pleasant Township (Scotland County, Missouri)
 Mount Pleasant Township (Ohio)
 Mount Pleasant Township (Adams County, Pennsylvania)
 Mount Pleasant Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Mount Pleasant Township (Washington County, Pennsylvania)
 Mount Pleasant Township (Wayne County, Pennsylvania)
 Mount Pleasant Township (Westmoreland County, Pennsylvania)
 Mount Pleasant Township (South Dakota)